Кодовая страница () — таблица, сопоставляющая каждому значению байта некоторый символ (или его отсутствие). Обычно код символа имеет размер 8 бит, так что кодовая страница может содержать максимум 256 символов, из чего вытекает резкая недостаточность всякой 8-битной кодовой страницы для представления многоязычных текстов. К тому же часть символов используется как управляющие, из-за чего число печатных символов редко превышает 223.

Исторически термин code page был введён корпорацией IBM; сменные кодовые страницы использовались для поддержки различных языков (имеющих алфавитные системы письма). В последнее время имеется путаница между термином «кодовая страница» и более общим понятием набора символов (кодировки).

Кодовые страницы сегодня 
В настоящее время в основном используются кодировки двух типов: совместимые с ASCII и совместимые с EBCDIC, с подавляющим преобладанием первых.
В ASCII-совместимых кодировках фиксированы коды 95 печатных символов и 33 управляющих, а остальные 128 кодовых позиций используются для различных символов, не входящих в ASCII.

Для кодирования текстов на русском языке (то есть букв кириллицы) наиболее широко применяются следующие кодовые страницы:
 Windows-1251, она же Microsoft code page 1251 (CP1251) — в системах Windows;
 Семейство кодовых страниц KOI8;
 Альтернативная кодировка, она же IBM code page 866 — в системах DOS, а также в консоли Windows (см. ниже);
 MacCyrillic — на компьютерах Macintosh.
 ДКОИ / IBM 880

Использование различных кодовых страниц создаёт много неудобств как для пользователей, так и для программистов. При попытке прочесть текстовый файл при помощи кодовой страницы, несовместимой с той в которой он был создан, возникают . В последние годы получил широкое распространение Unicode как альтернатива традиционным кодовым страницам.

В системе Microsoft Windows 

В системах Microsoft Windows кодовые страницы являются важным компонентом локализации, задаваемым в ключах реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage\.

Исторически (в системах Windows 3.x и Windows 9x) имелось два типа кодовых страниц. Кодовые страницы «ANSI» (англ. ANSI code page, в реестре: ACP), также называемые Windows — родные кодовые страницы Windows. Содержат много символов типографики, но почти не содержат псевдографику по причине того, что предназначены для использования в графическом окружении. Впоследствии корпорация Microsoft признала, что использование имени ANSI было вызвано недоразумением. К кодировкам «ANSI»/Windows относят, в частности, Windows-1252 и вышеупомянутую Windows-1251. Microsoft также относит к кодовым страницам кодовые таблицы, некоторые позиции которых требуют второго (завершающего) байта для формирования символа, то есть допускающие двухбайтовое представление некоторых символов, хотя они, строго говоря, являются уже кодировками с переменной длиной символа.

Кодировки OEM (англ. OEM code page, в реестре: OEMCP) основаны на CP437 и содержат VGA-совместимую псевдографику. Вышеупомянутая альтернативная кодировка известна в Windows как CP866.

Начиная с Windows NT появился третий класс кодовых страниц: кодировки Macintosh (англ. Macintosh code page, в реестре: MACCP), совместимых с MacOS.

Примечания 

!